Esistono più comuni francesi con questo nome

Mascaras – Gers
Mascaras – Alti Pirenei